Alisa Sadikova (en russe ), née le  à Saint-Pétersbourg, est une harpiste prodige russe.

Biographie

Notes et références 
 

Naissance en mars 2003
Naissance à Saint-Pétersbourg
Harpiste russe